Tartifume est une appellation qui désigne à la fois un personnage important de l'histoire de l'Anjou et un certain nombre de lieux-dits et d'édifices religieux situés en France, donnant également le nom à des voies publiques attenantes.

Origine du nom 

 En Anjou le terme Tartifume viendrait de "fume" et "tard" pour désigner les endroits où étaient entretenus des foyers pour la cuisson des poteries, notamment au Fuilet, dont un lieu-dit se nomme Tartifume en référence aux cuissons des tuiliers-briquetiers qui pouvaient se prolonger tard dans la nuit.

 En Aquitaine, le mot viendrait de l’occitan : "tart i huma", interprété par il y fume tard. Auberges situés le long de la Garonne pour les bateliers et mariniers.
 Autre origine possible : racine TART, comme les tartes bourbonnaises (Littré) signifiant bourbier, marais, et en effet les Tartifumes, Tartas ... semblent situés sur des lieux marécageux.

Personnalités 

 Jacques Bruneau de Tartifume, (1574-1636), Érudit angevin, chroniqueur, écrivain, dessinateur, avocat et président du présidial d'Angers. 

 Joseph de Gascq, Seigneur de Tartifume, avocat, reçu en 1617 conseiller au Parlement de Bordeaux. La Famille de Gascq ou Gasc donna plusieurs générations d'avocats au Parlement de Bordeaux.

Lieux-dits 

Une dizaine de lieux-dits portent cette toponymie en France, répartie dans les environs de la Loire et le long de la Garonne.

Anjou 
On trouve "Tartifume" dans le Haut-Anjou sarthois et mayennais, notamment entre Auvers-le-Hamon et Poillé-sur-Vègre dans le département de la Sarthe, à Chérancé et à Villiers-Charlemagne dans le département de la Mayenne enfin à Azay-sur-Cher dans le département d'Indre-et-Loire en Touraine. 

Le Fuilet, dans les Mauges, village du Maine-et-Loire, est réputé pour la fabrication traditionnelle des poteries.

Aquitaine 

 Bègles : La rivière de l’Eau Bourde se jette dans la Garonne en plusieurs bras appelé estey. Parmi ces esteys, le plus au sud, l’estey de Tartifume, est canalisé en deux bras sous la gare de triage (future plate-forme multimodale) de Hourcade. L’estey de Tartifume débouche à la pointe sud de l’île d’Arcins ancien bras aujourd’hui canalisé. Dans cette zone se développe la Zone Industrielle de Tartifume située sur la commune de Bègles.

 Fontet : Le village initial de Fontet, devait se situer sur une motte féodale, dans le quartier actuel de Tartifume. On y fait mention en 1500. Cette motte féodale était situé en surplomb d’une boucle de la Garonne. Cette élévation naturelle, était un élément de l’ensemble défensif de La Réole, avec le château des Quat’Sos, le Castéra et la Chartreuse de Blaignac. De cette situation défensive, ne reste aujourd'hui que des ruines de murailles et des fossés. Du village médiéval, reste le patrimoine architectural de l'église et du château de Tartifume. Un pont suspendu sur le canal latéral de la Garonne se nomme pont suspendu de Tartifume, il se situe juste à côté de l'écluse 48. Au Moyen Âge, les pèlerins en route pour Saint-Jacques-de-Compostelle passaient le gué de la Garonne, appelé le gué de Tartifume. Les Bénédictins possédaient le droit de bac à cet endroit.

Poitou et Charentes 

On trouve une rue de la Tartifume à Niort (Deux-Sèvres), une rue Tartifume à Pornic (Loire-Atlantique) et à Grand-Auverné. Lieu-dit Tartifume à La Meilleraye-de-Bretagne.

Un lieu-dit Tartifume se situe au sud de la commune de Dolus d'Oléron, sur l'Ile d'Oléron en Charente-Maritime.

Lot-et-Garonne 
On trouve le lieu-dit Tartifume près de la commune de Lasserre, dans l'arrondissement de Nérac, dans le Lot-et-Garonne.

Monuments 
 Une Chapelle de Tartifume se dresse à Vaas, dans le Maine angevin. Cette chapelle dépendait de l'Abbaye de Vaas.
 Un prieuré de Tartifume se situe à Ingrandes-sur-Vienne.

Liens externes 
 Historique de Fontet et Tartifume
 Le Fuilet et la poterie à Tartifume
 Chapelle de tartifume, , p. 217
 Tartifume et les villages de la Sarthe
 Bègles et le lieu-dit de Tartifume
 Le prieuré de Tartifume de la commune d'Ingrandes

Anjou
Aquitaine